

Littérature 
 Nada est un roman espagnol de Carmen Laforet, publié en 1944 ;
 Nada est un roman policier de Jean-Patrick Manchette.

Cinéma et télévision 
 Nada est un film d'Edgar Neville sorti en 1947 ;
 Nada est un film de Claude Chabrol sorti en 1974, adapté du roman de Jean-Patrick Manchette ;
 Nada est le titre d'un film de Juan Carlos Cremata Malberti sorti en 2001.

Musique 
 Nada est le premier 45 tours de Bérurier Noir, sorti en 1983 ;
 Nada 84 est un 45 tours de Bérurier Noir, sorti en 1984 ;
 Nada Surf est un groupe de rock alternatif américain ;
 Nada, chanteuse italienne.

Patronyme 
 NaDa (1984-), est un ancien joueur de jeu vidéo coréen.

Toponyme 
 Nada est une localité du Népal.

Autres 
 Nada est un terme espagnol signifiant « rien » ;
 NaDa est un programme d'un octet qui n'a absolument aucune utilité ;
 Nada est un terme sanskrit qui signifie « son » ou « bruit » ;
  est l'agence allemande de lutte contre le dopage ;
 Nada (en ) est un prénom arabe féminin signifiant « rosée ».

Homonymie de titre